Luresi – abitanti di Luras
Luresi – abitanti di Luri (Francia)
Luresi – abitanti di Luri (Francia)